Сан Луис дел Алто има више значења:

 Сан Луис дел Алто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Луис дел Алто (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луис дел Алто (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику